Скалома — греческий топоним. Может означать:

 Скалома (Коринфия) — село в сообществе Лутракион-Перахора в общине Лутракион-Айи-Теодори.
 Скалома (Родопи) — село в общине Ариана.
  — село в сообществе  в общине Дорида.